Itabi (gemeente) is een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Sergipe
 Itabi (pagode) is een type Japans stenen monument of een Japanse pagode